Il Norgesmesterskapet 2017 di calcio è stata la 112ª edizione del torneo. La competizione è iniziata l'11 marzo 2017 con il primo turno preliminare e si è conclusa il 3 dicembre successivo con la finale.

Il detentore del torneo è il Rosenborg, autore di un double nella passata stagione. La vittoria finale è andata al Lillestrøm, che si è aggiudicato il trofeo per la 6ª volta nella sua storia grazie al 3-2 inflitto al Sarpsborg 08.

Calendario

Incontri

Turni di qualificazione

Primo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 marzo 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 marzo 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 marzo 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 marzo 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 marzo 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 marzo 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 marzo 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 marzo 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 marzo 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 marzo 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 marzo 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 marzo 2017

Secondo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 aprile 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 aprile 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 aprile 2017

Fase finale

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 aprile 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 aprile 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 aprile 2017

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 maggio 2017

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º giugno 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 giugno 2017

Ottavi di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 agosto 2017

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 agosto 2017

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 settembre 2017

Finale

Formazioni

Statistiche

Classifica marcatori
Dati aggiornati al 3 dicembre 2017.
.

Note

Voci correlate
 Eliteserien 2017
 1. divisjon 2017
 Mesterfinalen 2017

Collegamenti esterni

Calcio nel 2017
Edizioni della Coppa di Norvegia